Il singolare del Generali Ladies Linz 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Manuela Maleeva-Fragniere era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Sabine Appelmans ha battuto in finale 6–1, 4–6, 7–6  Meike Babel.

Teste di serie

  Anke Huber (quarti di finale)
  Mary Pierce (primo turno)
  Katerina Maleeva (primo turno)
  Leila Meskhi (quarti di finale)

 Sabine Appelmans (campionessa) 
 Meike Babel (finale) 
 Sandra Cecchini (quarti di finale) 
 Laura Golarsa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 1994